
Termin -{UAR}- ima više značenja.

 Genetički kod za stop kodon
 Ujedinjena Arapska Republika
 IKAO oznaka za ukrajinsku aero-kompaniju Aerostar erlajns